Fågelviks distrikt kan syfta på:

 Västra Fågelviks distrikt i Årjängs kommun
 Östra Fågelviks distrikt i Karlstads kommun